

Asociatia Valceana a Elevilor (AVE) 
Asociatia Valceana a Elevilor (AVE), este o asociatie nonguvernamentala, infintata de elevi pentru elevi. 

In prezent Ana Chima este in pozitia de presedinte al asociatiei.

AVE reprezintă schimbare, dorință, devotament și pasiune. Aceasta asociatie de elevi incearca din rasputeri sa schimbe ceva in sistemul educational roman pe plan local si national.

Reforme-Proiecte AVE

Plan Local 

 Acordarea Burselor Corect

 Corectarea Regulamentelor de Ordine Interioara (ROI) a scolilor din judet
 Acordarea Burselor/Banilor pentru elevii din afara localitatii